Imaculada Conceição — dogma católico

Topônimos

Brasil 
 Conceição (Paraíba) — município
 Conceição (Itapetininga) — distrito no estado de São Paulo
 Lagoa da Conceição — lagoa na Ilha de Santa Catarina

Portugal

Freguesias 
 Conceição (Horta)
 Conceição (Ourique)
 Conceição (Peniche)
 Conceição (Ribeira Grande)
 Conceição de Tavira

Ex-freguesias 
 Conceição (Covilhã)
 Conceição (Faro)
 Conceição (Vila Viçosa)

Desambiguações de topônimos